Das Virginia Slims of San Francisco 1976 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen San Francisco. Es war Teil der WTA Tour 1976 und fand vom 1. bis zum 7. März 1976 statt. Die US-Amerikanerin Chris Evert konnte ihren Titel im Einzel erfolgreich verteidigen. Im Doppel war zum dritten Mal in Folge ihre Landsfrau Billie Jean King erfolgreich, in diesem Jahr mit der Niederländerin Betty Stöve.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 Ergebnisse

WTA Tour 1976
Tennisturnier in San Francisco